Molybdänchlorid steht für: 

 Molybdän(II)-chlorid, MoCl2
 Molybdän(III)-chlorid, MoCl3
 Molybdän(IV)-chlorid, MoCl4
 Molybdän(V)-chlorid, MoCl5
 Molybdän(VI)-chlorid, MoCl6